Липском има више значења:
 Округ Липском (Тексас)
 Липском (Тексас)
 Липском (Алабама)